

Musica 
Extreme – gruppo musicale rock statunitense
Extreme – album degli Extreme del 1989

Televisione 
 Estremo (Extreme) – episodio della seconda stagione di CSI: Miami
Pericolo estremo (Extreme) – serie televisiva